Matsumoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George I. Matsumoto
 Hiroshi Matsumoto
 Tatsuo Matsumoto